Chariton –  comune degli Stati Uniti d'America
 contea di Chariton – contea dello Stato del Missouri
 Chariton – variante del nome Caritone

Pagine correlate

 Caritone (disambigua)